Ґедгаудішке (Расейняйський район)
 Ґедгаудішке (Тауразький район)